basement (architectuur), het verdikte voetstuk van bepaalde zuilen.
 sokkel (geologie), een aanduiding uit de geologie voor bepaalde gesteentestructuren.
 Basement (1987), een film uit 1987.
 Basement (2010), een film uit 2010.
 Basement (nummer), een nummer van Bastille.
 kelder, in het Engels basement.